«Квадрат» (от  — «четыре») может означать одно из следующих понятий:

 Квадрат — правильный четырёхугольник.
 Квадрат — результат умножения числа на себя. Обозначение: x².
 Полный квадрат или точный квадрат — квадратное число.
 Квадрат — дворовая игра c мячом.
 Квадрат — игра типа вышибал, точнее, их болгарского варианта, распространённая в школах Литвы
 Квадрат — знаменитый орловский рысак.
 Квадрат из слов — головоломка со словами
 «Квадрат» — наименование, которое получил ленинградский джаз-клуб, обосновавшись в 1967 году в ДК им. С. М. Кирова.
 Квадрат (астрология) — астрологический аспект 90°.
 Интернет-журнал «Квадрат» — детский интернет-журнал «Квадрат».

 «Квадратс» — латвийский футбольный клуб из города Рига.

Люди 
 Квинт Корнелий Квадрат (лат. ) — римский государственный деятель первой половины II века.
 Луций Статий Квадрат (лат. ) — римский политический деятель первой половины II века.

В технике 
 Квадрат — конструкция шлицевого зажима для ручного слесарного инструмента.
 Квадрат Полибия — оригинальный код простой замены, одна из древнейших систем кодирования.
 Квадрат (прокат квадратный) — разновидность металлопрокатного профиля, сплошной металлический пруток квадратного сечения.
 Квадрат — обиходное в среде электриков и электротехников название сечения провода в 1 мм².
 Квадрат (в полиграфии) — кегль шрифта и шрифт, равный 48 пунктам.
 Квадрат (в полиграфии) — пробельный материал, используемый при изготовлении наборных печатных форм способа высокой печати. Квадраты различают по кеглю (от 1 до 16 пунктов) и длине (1, 3/4 и 1/2 квадрата).
 Квадрат — экспортное название российского зенитного комплекса «Куб».
 Квадрат (музыка) — единица музыкального метра, равная 4, 8, 16, 32 тактам.

В искусстве 
 «Квадрат» — российский фильм 1995 года.
 «Квадрат» — документальный фильм Анатолия Иванова, выпущенный в 2013 году.
 «Квадрат» — шведский фильм 2017 года, реж. Рубен Эстлунд, победитель Каннского кинофестиваля.

См. также 
 Чёрный квадрат (значения)
 Красный квадрат (значения)
 «Белый квадрат» — картина Казимира Малевича.
 Большой квадрат — астеризм; лучшее время для наблюдения — осень.
 Латинский квадрат
 Магический квадрат
 Семиотический квадрат
 Декартов квадрат
 Кодекартов квадрат
 Единичный квадрат
 Закон обратных квадратов

Примечания